TUG är en förkortning för bland annat:

 Teosofiska ungdomsgruppen
 TeX Users Group, en användargrupp för matematikredigeringsprogrammet TeX med varianter (däribland LaTeX).